Interferenzringe ist ein Oberbegriff für verschiedene Erscheinungen in der Optik, bei der durch Interferenz (Physik) ringförmige Strukturen unterschiedlicher Intensität oder Farbe auftreten.
 Newtonsche Ringe treten bei punktförmigen Lichtquellen an Medien unterschiedlicher Dicke auf.
 Haidingerringe treten bei flächigen Lichtquellen an planparallelen Platten auf.
 Am Michelson-Interferometer treten Interferenzringe durch die Geometrie bedingt auf.